Марк Аний Либон (; ) е политик, сенатор на Римската империя през 2 век и чичо на император Марк Аврелий.

Марк е син на Марк Аний Вер (суфектконсул 97 г. и консул 121 и 126 г.) и Рупилия Фаустина, дъщеря на Луций Скрибоний Либон Рупилий Фруги Бон и Салонина Матидия, племенница на император Траян.

Марк е по-малък брат на Ания Галерия Фаустина (Фаустина Стара), която става съпруга на император Антонин Пий и майка на императрица Фаустина Млада. Марк е по-голям брат на Марк Аний Вер (претор), който се жени за Домиция Луцила и е баща на по-късния император Марк Аврелий. Когномен Либон получава вероятно от дядо си по майчина линия.

През 128 г. Марк Аний Либон е консул заедно с Луций Ноний Калпурний Торкват Аспренат.

Марк се жени за Фундания и има с нея две деца: Марк Аний Либон (суфектконсул 161 г.) и Ания Фундания Фаустина (+ 192), която се омъжва за Тит Помпоний Прокул Витразий Полион (суфектконсул 150/151 г., консул 176 г. и легат в Долна Мизия 157 – 159 г.).

Източници 
 Der Neue Pauly, Stuttgart 1999, T. 1, c. 714
 Antony Birley, Mark Aurel, Monachii 1977, p. 421

Имперски римски консули
Ании